Lambert Ier est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens de la noblesse franque, membres de la dynastie franque des Widonides :
 Lambert Ier de Nantes
 Lambert Ier de Spolète

Voir aussi 
 Lambert

Homonymie
Homonymie de patronyme